A Confederação Maçônica do Brasil (COMAB) é uma confederação de Obediências Maçônicas do Brasil. Reúne-se ordinariamente e anualmente, no mês de fevereiro, obrigatoriamente em sua sede, localizada em Brasília, para tratar de assuntos de ordem interna, e de eleição para a sua Administração; que se renova a cada ano, extraordinariamente tantas vezes quantas forem necessárias, assim como no mês de junho, para a posse da sua nova Administração, recaindo no Oriente em que se situa a sede do Grande Oriente, cujo Grão-Mestre, foi eleito para ser o Presidente.

A COMAB foi fundada com o objetivo de agrupar e organizar os Grandes Orientes Independentes, que surgiram, principalmente, nas cisões ocorridas dentro dos Grandes Orientes Estaduais ligados ao Grande Oriente do Brasil (GOB) no ano de 1973. Sendo considerada Maçonaria regular pois pratica todas as regras da maçonaria universal.

Possui grande representatividade em todo o território nacional, através dos Grandes Orientes Independentes de cada Estado do Brasil, para além de dar apoio na organização do grande contingente de maçons, ligados à estas Potências Maçônicas Estaduais.

Na COMAB, podem funcionar lojas maçônicas trabalhando em vários ritos, para que pessoas de diferentes formações ideológicas, possam melhor entender a essência da maçonaria. E é no âmbito da COMAB, onde também funcionam dois dos mais importantes ritos-maçônicos do mundo, que é Rito brasileiro e o Rito Moderno. No Grande Oriente de Mato Grosso do Sul, funciona o Grande Capítulo Geral Para o Brasil do Rito Francês (Rito Maçônico Moderno); e no Grande Oriente de Minas Gerais, funciona o Supremo Conclave Autônomo Para o Rito Brasileiro (Rito Maçônico Brasileiro). No Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro (GOIRJ) , funciona o Rito York (americano) que é o mais praticado no mundo. Os maçons deste mesmo Grande Oriente podem trabalhar nos Altos Graus do Rito York através do Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real Arco que possui carta constitutiva de um grande conselho americano , The General Grand Chapter of Royal Arch Masons International. E além desses ainda são trabalhados os Ritos Adoniramita, Escocês Antigo e Aceito (O mais praticado no Brasil), Rito Schröder e o Ritual de Emulação (conhecido erroneamente como Rito de York) linha inglesa.

Visão e Missão

Visão
Ser, permanentemente, uma Confederação Maçônica plenamente partícipe das grandes causas nacionais socioeconômicas, culturais e políticas; articulada, reconhecida e integrada internacionalmente; promotora da fraternidade, atuando pela prática: das virtudes, da solidariedade social, da liberdade de expressão e de consciência, em benefício a humanidade.

Missão
Congregar os Grandes Orientes Estaduais do sistema confederado à COMAB, avançando nas fronteiras da integração, produzindo e transmitindo ideias e ideais de modo a contribuir para o desenvolvimento da educação pátria, da difusão dos Postulados da Maçonaria Universal e do progresso da sociedade através da valorização do ser humano.

Cisão do GOB e A formação do Colégio de Presidentes da Maçonaria Brasileira
Em março de 1973, realizaram-se eleições para os cargos de Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto do Grande Oriente do Brasil. O candidato de oposição, Athos Vieira de Andrade, obteve 7.166 votos, enquanto seu adversário, da situação, Osmane Vieirade Resende, obteve 3.824 votos. Embora a vitória da oposição tenha sido indiscutível, a comissão apuradora optou por anular aproximadamente 70% dos votos, sendo o equivalente a 85% dos votos para Athos Vieira e apenas 45% para o candidato da situação, sendo Osmane declarado eleito. Inconformados com a decisão, dez Grandes Orientes Estaduais, federados ao Grande Oriente do Brasil, desligaram-se deste proclamando-se Obediências autônomas e independentes, expondo as razões por que o faziam. 

"Iniciava-se uma nova jornada na Maçonaria brasileira e fixavam-se os alicerces para que outros Grandes Orientes Estaduais se orientassem pelos princípios federativos e constituíssem, primeiramente, um Colégio de Presidentes da Maçonaria brasileira, que evoluiu para a Confederação Maçônica do Brasil" 

Em 4 de agosto de 1973, fundou-se, em Belo Horizonte (MG), o Colégio de Grão-Mestres da Maçonaria Brasileira, congregando, então, as dez Obediências dissidentes, tendo por objetivo propugnar pela unificação da Maçonaria brasileira e estudar e divulgar normas que providenciassem a defesa e o progresso da Maçonaria. Foram fundadores do Colégio de Grão-Mestres da Maçonaria Brasileira os Grandes Orientes de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio de Janeiro, então dissidentes do Grande Oriente do Brasil.

Presidentes (até 1991):

Athos Vieira de Andrade (Minas Gerais) 1973/1975
 Osmar Maia Diógenes (Ceará) 1974/1975
 Danylo José Fernandes (São Paulo) 1975/1976
 Frederico Renato Móttola (Rio Grande do Sul) 1976/1977
 Enoch Vieira dos Santos (Paraná) 1977/1978
 Nilson Constantino (Mato Grosso) 1978/1979
 Armando de Lima Fagundes (Rio Grande do Norte) 1979/1980
 Miguel Christakis (Santa Catarina) 1980/1981
 Raimundo Ferreira Marques (Maranhão) 1981/1982
 José Menezes Junior (São Paulo) 1982/1983
 Djalma Marques de Melo (Pernanbuco) 1983/1984
 Willian Atallah (Mato Grosso do Sul) 1984/1985
 Athenágoras Café Carvalhaes (Minas Gerais) 1985/1986
 Pedro Bianco (Rio de Janeiro) 1986/1987
 José Augusto Bezerra (Ceará) 1987/1988
 José Frederico Zanin (São Paulo) 1988/1989
 Francisco Vady Nozar Melo (Santa Catarina) 1989/1990
 Raimundo Ferreira Marques (Maranhão) 1990/1991

Confederação Maçônica do Brasil – COMAB

Realizou-se em Brasília, nos dias 4, 5 e 6 de abril de 1991, a “XXXVª Assembléia Geral do Colégio de Presidentes”, tendo como local o Instituto Presbiteriano Nacional de Educação. A Reunião tinha como “Edital de Convocação” a votação da proposta de reforma do Estatuto e do Regimento Interno da Confederação Maçônica do Brasil - COMAB, ex-Colégio de Presidentes da Maçonaria Brasileira.

Assinaram e anuíram o novo Estatuto os Grandes Orientes Autônomo de Alagoas, do Estado do Amazonas, da Bahia, do Ceará, Autônomo do Maranhão, do Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, Paulista, Independente da Paraíba, do Paraná, Independente de Pernambuco, Independente do Piauí, Independente do Rio de Janeiro, Independente do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Hoje, são vinte e dois os Grandes Orientes Estaduais que integram a Confederação Maçônica do Brasil — COMAB.

A COMAB, reúne-se ordinariamente no mês de fevereiro de cada ano, obrigatoriamente em sua sede, localizada em Brasília, para tratar de assuntos de ordem interna, e de Eleição para a sua Administração; que se renova a cada ano, extraordinariamente tantas vezes quantas forem necessárias, assim como no mês de junho, para a posse da sua nova Administração, recaindo no Oriente em que se situa a sede do Grande Oriente, cujo Grão-Mestre, foi eleito para ser o Presidente. 

Presidentes (a partir de 1991): 

 Milton Barbosa da Silva (Rio Grande do Sul) 1991/1992 
 Hirohito Torres Lage (Minas Gerais) 1992/1993
 Antônio do Carmo Ferreira (Pernambuco) 1993/1994
 Lourival Pedro Kaled (Paraná) 1994/1995
 João Laércio Gagliardi Fernandes (Paraíba) 1995/1996
 José Carlos Pacheco (Santa Catarina) 1996/1997
 Helton Barroso Drey (Minas Gerais) 1997/1998
 Anselmo Falcão de Arruda (Mato Grosso) 1998/1999
 João Batista Coringa da Silva (Rio Grande do Norte) 1999/2000
 Milton Barbosa da Silva (Rio Grande do Sul) 2000/2001
 Plínio Ferreira Marques (Maranhão) 2001/2002
 José Mattos Silva (São Paulo) 2002/2003
 Sebastião Moreira Feitosa (Piauí) 2003/2004
 Ward Sousa Gusmão (Rio de Janeiro) 2004/2005
 Antônio do Carmo Ferreira (Pernambuco) 2005/2006
 Ticiano Duarte (Rio Grande do Norte) 2006/2007
 João Krainski Neto (Paraná) 2007/2008
 Heber Xavier (Mato Grosso do Sul) 2008/2009
 José Aristides Fermino (Rio Grande do Sul) 2009/2010
 Rubens Ricardo Franz (Santa Catarina) 2010/2011

Grandes Orientes Independentes 
Por ordem alfabética:
Grande Oriente do Estado do Acre
Grande Oriente Maçônico de Alagoas
Grande Oriente Amapaense
Grande Oriente Amazonense
Grande Oriente da Bahia
Grande Oriente do Ceará
Grande Oriente de Goiás
Grande Oriente do Maranhão
Grande Oriente do Mato Grosso
Grande Oriente de Mato Grosso do Sul
Grande Oriente de Minas Gerais
Grande Oriente do Pará
Grande Oriente da Paraíba
Grande Oriente do Paraná
Grande Oriente Paulista
Grande Oriente de Pernambuco
Grande Oriente do Piauí
Grande Oriente do Rio de Janeiro
Grande Oriente do Rio Grande do Norte
Grande Oriente do Rio Grande do Sul
Grande Oriente de Santa Catarina
Grande Oriente de Sergipe

Brasil
Lojas maçónicas
Maçonaria no Brasil
Maçonaria